Betéitiva kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Betéitiva (ort), Boyacá, 
 Betéitiva (kommun), Boyacá,